Heinrich von Schwarzburg ist der Name folgender Personen:
 Heinrich I. (Schwarzburg) (~1130–1184), Graf von Schwarzburg
 Heinrich II. (Schwarzburg-Blankenburg) (~1150/55–1236), Graf von Schwarzburg-Blankenburg
 Heinrich VII. (Schwarzburg-Blankenburg) (vor 1285–1324), Graf von Schwarzburg-Blankenburg
 Heinrich XXVII. von Schwarzburg (1440–1496), als Heinrich II. Erzbischof von Bremen, als Heinrich III. Bischof von Münster
 Heinrich XXXV. (Schwarzburg-Sondershausen) (1689–1758), Fürst von Schwarzburg-Sondershausen

Siehe auch:
 Anton Heinrich (Schwarzburg-Sondershausen) (1571–1638), Graf von Schwarzburg-Sondershausen
 Heinrich von Schwarzenburg bei Rötz